Сво́роб — фамилия, образованная от др.-русск. своробъ «чесотка» либо путем чередования гласных от глагола свербе́ть.

Носители фамилии 
 Свороб, Александр Константинович (род. 1947) — кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой периодической печати факультета журналистики БГУ.
 Свороб, Николай Константинович — белорусский военный деятель, заместитель председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (2002—2007).